Staatsoper (Bécs)
 Staatsoper Unter den Linden, Berlin
 Sächsische Staatsoper (Semperoper), Drezda
 Niedersächsische Staatsoper, Hamburg
 Staatsoper (Hamburg)
 Bayerische Staatsoper, München
 Staatsoper (Stuttgart)